Зилга-Хох (,  — «поворачивающаяся гора») — вершина водораздельного Кавказского хребта, на границе Южной Осетии и Грузии.

Высота: 3853 м (12 645 футов) над уровнем моря.

На северо-восточном склоне горы находится исток Терека.

Несколько западнее вершины Зильга-хох находится Рокский перевал, ведущий от верховьев реки Большая Лиахва (приток Куры) к верховьям Ардона (приток Терека). Восточнее находится Трусовское ущелье. Южнее расположено Кельское плато, являющееся туристической достопримечательностью.

Примечания

Ссылки 
 Зилга-Хох

Горные вершины Южной Осетии
Горные вершины Грузии
Дзауский район